K9, K 9  eller K-9 kan syfta på:

 K 9 – ett namngivet men aldrig uppsatt kavalleriförband inom svenska armén, se Norrbottens kavallerikår
 K9 Thunder – en sydkoreansk haubits tillverkad av Samsung
 K9 (TV-serie) – en brittisk/australiensisk TV-serie från 2009–2010